Шахед, Юсеф — премьер-министр Туниса с 2016 по 2020 год.

 Shahed 136 («Герань-2») — дрон-камикадзе.
 Shahed 129 — многоразовый дрон.